Новосиби́рский авиацио́нный заво́д и́мени В. П. Чка́лова — российская авиастроительная компания, расположенная в Новосибирске. Ведёт свою историю с 1936 года, в настоящее время является одним из крупнейших самолётостроительных предприятий Российской Федерации. 

Крупный пакет акций НАЗ (74,5 %) принадлежит ПАО «Компания „Сухой“», 25,5 % акций принадлежит ПАО «ОАК».

Из-за вторжения России на Украину компания находится под санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании, Японии и некоторых других стран.

История 
31 июля 1931 года на окраине Новосибирска был заложен завод горного оборудования, а в 1936 году постановлением Совета Труда и Обороны заводу был определён новый профиль — самолётостроение. 4 ноября 1937 года на заводе поднялся в воздух первый построенный самолёт И-16. Потом были созданы такие известные типы самолётов, как Як-3, Як-7, Як-9.

В декабре 1939 года заводу присвоено имя Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова.

В годы Великой Отечественной войны из цехов завода вышел каждый третий истребитель «Як», построенный в СССР. Практически, в военные годы завод выпускал в день до 33 самолётов (то есть до одного авиационного полка в день).

В послевоенные годы завод сначала выпускал велосипеды ЗиЧ-1, однако затем стал производить реактивные истребители-перехватчики МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Як-28П, реактивные двухместные учебно-тренировочные самолёты МиГ-15УТИ (в 1950—1959 годах, выпущено 924 машин. Предприятие, известное ранее как завод № 153 и Новосибирский авиационный завод (НАЗ), начало тесно сотрудничать с ОКБ Сухого и с конца 1950-х годов осуществляло выпуск истребителей перехватчиков Су-9, Су-11 и Су-15.

С 1972 года начался выпуск фронтового бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла Су-24 и в последующие годы его модификаций — Су-24М, Су-24МР; в варианте Су-24МК самолёт экспортировался в ряд стран Ближнего Востока и Африки (Алжир, Сирия и другие).

В конце 1980-х годов на предприятии приступили к производству постановочной серии новейшего многофункционального самолёта четвёртого поколения — Су-27ИБ, которому затем было присвоено обозначение Су-32 (впоследствии Су-34).

С 1991 года НАПО приступило к реализации конверсионной программы производства современных гражданских самолётов. Летом 1994 года на аэродроме НАПО начал полёты первый лётный экземпляр самолёта Ан-38-100, разработанного коллективом ОКБ имени О. К. Антонова, который предназначен для замены устаревших Ан-2, Ан-28, Л-410 и частично Ан-24 и Як-40; в декабре 1994 года поднялся в воздух второй лётный экземпляр (примечательно, что само ОКБ имени О. К. Антонова было создано на территории завода: здесь был спроектирован и выполнил первые полёты Ан-2).

В 2005 году новосибирские авиастроители подписали контракт с Минобороны РФ на производство ударного самолета Су-34; с 2006 года началась серийная поставка этих машин в ВВС России.

В сентябре 2003 года ОАО «НАПО имени В. П. Чкалова» вошло в структуру ОАО «Компания „Сухой“», в соответствии с Указом президента РФ от 26.10.2001 № 1252 «О создании открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания „Сухой“»» и Постановлением Правительства РФ от 29.12.2001 № 929 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания „Сухой“»».

С 1 января 2013 г. ОАО «НАПО имени В.П. Чкалова» прекратило деятельность в качестве самостоятельного юридического лица, став филиалом ОАО «Компания «Сухой», и сменило название на «Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В. П. Чкалова»

Современная продукция

Военная техника 
 Производство истребителя-бомбардировщика Су-34;
 Модернизация фронтового бомбардировщика Су-24М;
 Участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения;
 Проект С-70 «Охотник».

Гражданская техника 
 Участие в программе регионального самолёта SSJ (элементы фюзеляжа Ф1, Ф6, Ф5, ВО, ГО, защитные панели отсека ВСУ)

Известные работники 
 Перед Великой Отечественной войной на заводе работал Алексей Гаранин — будущий Герой Советского Союза.
 Большой вклад в развитие и успешную деятельность завода внесли Глеб Алексеевич Ванаг, Борис Савельевич Галущак и Василий Степанович Слуев, прошедшие путь от рядового сотрудника до руководящих должностей на заводе.
 Девотченко Иван Георгиевич (1902—1956) — советский военачальник, военный лётчик, участник Гражданской войны, Гражданской войны в Испании, Советско-финляндской и Великой Отечественной войны, командир 126-й и 127-й истребительных авиационных дивизий, полковник. В период с апреля по декабрь 1939 года работал на заводе старшим летчиком-испытателем. С началом Советско-финляндской войны направлен на Северо-Западный фронт командиром 28-го смешанного авиационного полка ВВС 9-й армии. По окончании войны вернулся на прежнюю должность. В январе 1941 года назначен командиром 120-го истребительного авиационного полка. С 10 мая 1942 года опять возвращен на завод старшим летчиком-испытателем. В октябре 1942 года по личной просьбе направлен на фронт.
 Сорокин, Иван Фёдорович, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

Награды завода 
 2 июля 1945 г. завод им. В. П. Чкалова награждён орденом Ленина «за образцовое и своевременное выполнение заданий правительства по производству самолетов-истребителей в годы войны».
 В 1971 году завод награждён орденом Трудового Красного Знамени с официальной формулировкой «…за выдающийся вклад в успешное выполнение 8-й пятилетки..», «за освоение новой техники».
 В 1981 году завод награждён орденом Октябрьской революции.

См. также 
 Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина
 Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова
 Список авиационных заводов России
 Соцгород завода имени Чкалова (Новосибирск)

Примечания

Ссылки 
 80 лет назад был основан Новосибирский завод имени Чкалова 
 Официальный сайт 

Авиастроительные компании России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Производители вооружений России
Предприятия Новосибирска
Дзержинский район Новосибирска
Предприятия по алфавиту
Компания Сухой
Предприятия, основанные в 1936 году
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину